

Радзєєво — село в гміні Зблево Староґардського повіту Поморського воєводства
 Радзєєво — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства